Барио ла Чоја има више значења:

 Барио ла Чоја (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Барио ла Чоја, Сан Игнасио (Магдалена), насеље у савезној држави Сонора у Мексику